Серія A 2015—2016 — 82-й розіграш чемпіонату Серії А. Регулярний чемпіонат стартував 19 вересня 2015 року, фінішував фінальним матчем плей-оф 14 квітня 2016. У сезоні 2015—16 брали участь вісім клубів. Чемпіоном вдруге став «Ріттен Спорт».

Регулярний сезон 

Джерело: pointstreak
Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі або по булітах, ПО = поразки в овертаймі або по булітах, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Офіійний сайт 
 Плей-оф 

2015—2016
Італія
Італія
2015 в італійському спорті‎
2016 в італійському спорті‎